Emmerbach ist der Name folgender Gewässer:

 Emmerbach (Talfer), linker Nebenfluss der Talfer in Südtirol
 Emmerbach (Werse), linker Nebenfluss der Werse in Nordrhein-Westfalen